La Prima Lega 1977-1978, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del Berna.

Regolamento 
Scopo del torneo è quello di ottenere due promozioni e otto retrocessioni.
Torneo svolto in due fasi: la prima fase vede le 56 squadre partecipanti suddivise, con criterio regionale, in quattro gironi composti da 14 squadre ciascuno, in cui le prime due classificate di ogni girone, si affrontano nella fase finale, per stabilire le due squadre promosse in Lega Nazionale B. La fase finale vede incontri ad eliminazione diretta (andata e ritorno) nei quarti e semifinali ed una finale per stabilire la squadra campione di categoria. Le ultime due squadre classificate di ciascun girone vengono retrocesse direttamente in Seconda Lega.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1978-1979.
      Retrocessa in Seconda Lega 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la retrocessione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra retrocessa.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1978-1979.
      Retrocessa in Seconda Lega 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la retrocessione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra retrocessa.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1978-1979.
      Retrocessa in Seconda Lega 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la seconda posizione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra seconda classificata.

Spareggio per la retrocessione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra retrocessa.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1978-1979.
      Retrocessa in Seconda Lega 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fase Finale 
La fase finale stabilisce le due squadre promosse in Lega Nazionale B.

Primo turno (Quarti di Finale) 
4 e 11 giugno 1978

Secondo turno (Semifinali) 
18 e 25 giugno 1978

Spareggio a Grenchen il 27 giugno 1978

Finale

Verdetti Finali 
 FC Berna vincitore del torneo.
 FC Berna e FC Frauenfeld promosse in Lega Nazionale B
 FC Onex, Concordia di Losanna, ASI Audax Neuchâtel, FC Bettlach, FC Uzwil, FC Turgi, SC Buochs e FC Brunnen retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1977 e 1978;
 Gazzetta Ticinese, annate 1977 e 1978;
 Popolo e Libertà, annate 1977 e 1978;
 Archivio storico del L'Express, annate 1977 e 1978;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1977 e 1978;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1977 e 1978;

Collegamenti esterni 
  Classifiche di Prima Lega su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1978 3